Viktor Aleksandrovič Zinger (), ruski hokejist, * 29. oktober 1941, Moskva, † 24. september 2013, Moskva.

Zinger je v sovjetski ligi vso kariero branil za klub Spartak Moskva, skupno na 340-ih prvenstvenih tekmah. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil štiri zlate medalje. Za reprezentanco je branil na 57-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 3
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti